A Temporada da Euroliga de 2020–21 foi a 21ª temporada da era moderna da Euroliga e 11ª com patrocínio da empresa aérea Turkish Airlines. A competição sucedeu a Copa dos Campeões Europeus da FIBA , perfazendo desta forma a 64ª edição continental. O Final Four da temporada será disputado na Lanxess Arena em Colônia, Alemanha, que já deveria ter sido a sede do Final Four em 2020. A temporada anterior foi interrompida e desta forma o torneio foi cancelado em virtude da Pandemia Global de COVID-19.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Quartas de final

Semifinal

Decisão de terceiro colocado

Final

Premiação

Prêmios pessoais

MVP por mês

MVP por rodada 

Euroliga
2021 no basquetebol